
 — японский драматург. Настоящее имя — .

Биография 
Тикамацу родился в 1653 году предположительно в самурайской семье. Получил хорошее образование. Вместе с отцом, который стал ронином, переехал во второй половине 1660-х годов в Киото.

В течение 20 лет сотрудничал с киотским театром кабуки и его ведущим актёром Сакатой Тодзюро (1647—1709). В 1705 году прекратил писать для театра кабуки и отправился в Осаку, где писал пьесы для кукольного театра бунраку «Такэмотодза», которым руководил Такэмото Гидаю.

В общей сложности, написал около 20 пьес для театра кабуки и больше 100 для театра бунраку.

Сочинения 
 «Ёцуги Сога» (1683; театр «Такэмотодза», Киото) — первая пьеса
 «Победоносный Кагэкиё» (1686, театр «Такэмотодза») — историческая драма
 «Двойное самоубийство в Сонэдзаки» (Сонэдзаки синдзю, 1703) — первая бытовая драма-сэвамоно Тикамицу
 «Юки-онна гомай хагоита» (1705) — историческая трагедия
 «Ночная песня погонщика Ёсаку из Тамба» (1708)
 «Самоубийство влюблённых, или Очиток» ( Синдзю маннэнсо ( маннэнгуса), 1708)
 «Гонец в преисподнюю» (Мэйдо-но-хикяку, 1711) — бытовая драма. На её основе построен один из сюжетов фильма Такэси Китано «Куклы».
 «Копьеносец Гондза в двойном плаще» (1717)
 «Девушка из Хаката в пучине бедствий» (1718)
 «Битвы Коксинги» (Кокусэнъя кассэн, 1715) — историческая драма-дзидаймоно
 «Сога кайкэйдзан» (1718) — историческая трагедия
 «Хэйкэ него-но сима» (1719) — историческая драма-дзидаймоно
 «Югири-Ава-Наруто» (1720) — бытовая (мещанская) драма
 «Масляный ад» (Онна-гороси абура-дзигоку, 1721)
 «Самоубийство влюблённых на Острове Небесных Сетей» (Синдзю Тэн-но Амидзима, 1720) — бытовая драма-сэвамоно

Литература 
 Тикамацу, М. Драмы / [Пер. с япон.]. М.: Искусство, 1963.
 Тикамацу М. Драматические поэмы / Пер. с япон. М. Художественная литература, 1968. 408 с.
 
 
 Куроки Кандзо. Тикамацу Мондзаэмон. Токио, 1942.

Ссылки 
 
 Театр и драматургия
 Драматургия. Тикамацу Мондзаэмон

Японские драматурги
Драматурги кабуки
Драматурги бунраку
Писатели Японии XVII века